Kirchfeld ist der Name folgender Orte:

  Kirchfeld (Gemeinde Ardagger), Ortsteil von Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
  Kirchfeld (Gemeinde Rosenau), Ortsteil von Rosenau am Hengstpaß, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
  Kirchfeld (Wörschach), Almweide im Toten Gebirge im Gemeindegebiet von Wörschach, Bezirk Liezen, Österreich